Александр Алексеевич Фролов-Багреев  (1785 — 11 сентября 1845) — действительный тайный советник, сенатор, в 1818—1824 годах — черниговский губернатор.

Биография 
Сын бригадира Алексея Петровича Фролова-Багреева от брака с Аграфеной Павловной, сестрой канцлера В. П. Кочубея, который помог племяннику удачно сделать карьеру.

Образование получил в самом престижном столичном пансионе, который держал аббат Николь. В службу вступил 7 февраля 1797 года юнкером в Коллегию иностранных дел; в 1802 году был причислен к берлинской миссии, в 1806 году определён по собственному желанию в земское войско к главнокомандующему князю Александру Прозоровскому, и занимался при нём делами ополчения.

В 1807 году был снова причислен к посольству в Пруссии, с оставлением при главнокомандующем Молдавской армии, для занятий по дипломатической части; находясь при армии во время всей задунайской кампании до заключения мира с Портой, был в 1811 году награждён орденом Владимира 3-й степени, а в 1812 года произведён в действительные статские советники.

В Отечественную войну находился в 1812 году при главнокомандующем западной армии адмирале Павле Чичагове; в 1813 году состоял при князе Михаиле Барклай-де-Толли, потом, до заключения первого Парижского мира, при австрийском генерал-фельдмаршале князе Карле Шварценберге. При втором вступлении русских войск во Францию (1815) и до заключения второго Парижского трактата находился при министре русской армии, генерал-губернаторе Алопеусе по управлению французскими департаментами, занятыми русскими войсками.

По возвращении армии в Россию состоял при коллегии иностранных дел, в 1818 году был назначен черниговским гражданским губернатором, но уже в 1824 году по прошению уволен с этой должности и определён членом совета министра финансов, а в 1826 году управляющим Государственным заёмным банком. 21 апреля 1834 года ему было повелено присутствовать в Правительствующем Сенате. По словам А. В. Кочубея:

В браке с писательницей Елизаветой Сперанской (1799—1857), единственной дочерью графа Михаила Сперанского, имел сына Михаила (1822—1844; ротмистр, погиб на Кавказе на дуэли) и дочь Марию (1826—1887), которая унаследовала от родителей имение Великая Буромка. Её сын — князь Михаил Кантакузен, автор сочинений по международному праву.

Награды 
 Орден Святой Анны 2 степени (7 ноября 1807)
 Орден Святого Владимира 3 степени (9 февраля 1813)
 Орден Святой Анны 1 степени с императорской короной (30 марта 1822)
 Орден Святого Владимира 2 степени
 Орден Белого орла
 Австрийский орден Леопольда командорский крест
 Австрийский орден Леопольда большой крест

 Золотая медаль «Земскому войску»
 Медаль «В память Отечественной войны 1812 года»
 Знак отличия за XXX лет беспорочной службы

Литература

Примечания

Ссылки 
 ФРОЛОВЫ-БАГРЕЕВЫ (К истории дворянских родов и помещичьих усадеб на Миргородщине)
 Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1821 год
 Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1834 год
 Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1840 год
 Придворный месяцеслов на лето 1824. Часть 2 и 3.

Сенаторы Российской империи
Черниговские губернаторы
Действительные тайные советники